Metopolophium — род тлей из подсемейства Aphidinae (Macrosiphini). Евразия, Африка, Америка. Для фауны бывшего СССР приводилось 3 вида.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1—3 мм. На лбу посередине расположен бугорок. 
Двудомны, ассоциированы с розами (Rosaceae) и злаками (Poaceae, в том числе, овёс, пшеница, ячмень, рожь, рис и другие), или однодомны (только на злаках). Близок к тлям рода Acyrthosiphon. Диплоидный набор хромосом 2n=16, 18.

 
 
 
 
 
 = 
 =    
 
 
  — Розанно-злаковая тля

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых